Албанский футболист года — ежегодное награждение лучших профессиональных футболистов Албании. Избрание проводится членами Федерации футбола Албании, тренерами и капитанами клубов Суперлиги Албании.

Впервые премия была вручена в 1999 году, её обладателем стал игрок «Энерги», Руди Вата. В 2000—2002, 2005 и 2007 годах премия не вручалась.

Примечания

Ссылки 
 Player of the year — Albania

Футбол в Албании
Футбольные награды